Bölestjärn (Bölstjärn) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bölstjärnen, Dalarna, sjö i Falu kommun,  (8,64 ha)
Bölestjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun, 
Bölestjärnen (Långsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (8,31 ha)
Bölestjärnen (Nora socken, Ångermanland, 697195-160924), sjö i Kramfors kommun,  (5,63 ha)
Bölestjärnen (Nora socken, Ångermanland, 697892-161357), sjö i Kramfors kommun,  (5,49 ha)
Bölestjärnen (Nordmalings socken, Ångermanland, 704559-169402), sjö i Nordmalings kommun,  (5,25 ha)
Bölestjärnen (Nordmalings socken, Ångermanland, 707500-167069), sjö i Nordmalings kommun, 
Bölestjärnen (Själevads socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (2,3 ha)
Bölestjärnen (Ullångers socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Bölstjärnen, Norrbotten, sjö i Kalix kommun,  (5,05 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn